La Regione dell'Altopiano Centrale (ufficialmente Plateau-Central, in francese) è una delle 13 regioni del Burkina Faso. Il capoluogo della regione è Ziniaré.

Province
La regione è suddivisa in 3 province:
Ganzourgou
Kourwéogo
Oubritenga

Note

Altopiano-Centrale